Bustelo pode ser:

 Bustelo - freguesia no concelho de Amarante, Portugal
 Bustelo - freguesia no concelho de Chaves, Portugal
 Bustelo - freguesia no concelho de Cinfães, Portugal
 Bustelo - freguesia no concelho de Penafiel, Portugal
 Bustelo - lugar da freguesia de Vila Chã de São Roque, concelho de Oliveira de Azeméis, Portugal
 Bustelo . aldeia portuguesa da freguesia de Gondoriz, Portugal

Desambiguação